berg in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea; zie Puncak Trikora
 top van de Schalterberg